Мауро Болоньини (; 28 июня 1922 года, , регион Тоскана, Италия — 14 мая 2001 года, Рим, Италия) — итальянский режиссёр театра и кино.

Биография

Студенческие годы 
Изначально Мауро не собирался посвящать себя кинематографу, поступив изучать архитектуру в университете Флоренции и получив степень магистра. После окончания Второй мировой войны, когда во всём мире было необычайно популярно итальянское кино, возрождённое мастерами неореализма, он переполненный впечатлениями от увиденных неореалистических картин поступил в Римский Экспериментальный киноцентр, где изучал сценографию. Как малоимущий студент Болоньини снимал квартиру на троих: его соседями по квартире были Франко Дзеффирелли (ставший впоследствии знаменитым режиссёром театра и кино, известным у нас главным образом по экранизациям Шекспира «Укрощение строптивой», 1967, с Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном и «Ромео и Джульетте», 1968), и Пьеро Този (в дальнейшем — один из самых выдающихся художников по костюмам в театре и кино, работавший на фильмах Лукино Висконти, Витторио Де Сика, Лилианы Кавани, ну и естественно на фильмах своих друзей по учёбе Франко Дзеффирелли и Мауро Болоньини). Будущие знаменитости, а тогда три бедных студента делили всё, что имели. Дзеффирелли вспоминает: «Можно было принести пасту, второй принесёт салат, другой вино или хлеб, всегда было чем наесться…»

Карьера в кино 
После окончания киноцентра Болоньини работал ассистентом режиссёра у классика неореализма Луиджи Дзампа на фильмах «Трудные годы» (1948), «Ударить в набат» (1949) и «Процесс над городом» (1952). Болоньини провёл также год во Франции, ассистируя Жану Деланнуа на съёмках фильма «Минута истины» (1952) и Иву Аллегре на кинокартине «Кожаный нос» (1952). Когда Болоньини дебютирует самостоятельной постановкой («Мы находимся в галерее», 1953), неореализм будет мёртв, «убитый частично неприятием публики из-за его мрачности, частично итальянским правительством из-за показа неприглядной Италии, где люди бедны и на улицах грязь». Кроме того у государства теперь была власть отмены лицензии на экспорт любого итальянского фильма, который мог быть заподозрен в клеветническом отношении к нации. Новое направление, поддерживаемое на официальном уровне и взятое на вооружение итальянскими кинопродюсерами — так называемый «Розовый неореализм», в котором действие разворачивается как и в неореалистическом кино в среде простых бедных людей, но сглажены социальные конфликты, а драматическая тональность фильмов неразделимо связана с комедийной интонацией и киноленты всё более легковесны. Первый международный успех Болоньини, как режиссёра связан с поставленным им фильмом «Влюблённые» (1955), вполне в духе «розового неореализма». Однако кинолента не так проста, как кажется с первого взгляда и некоторые находки автора (как например ключевая сцена ночных танцев в рабочем квартале) будут заимствованы и цитированы в некоторых работах Висконти и Феллини. «Влюблённые» побывали в номинации на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 1956 года и были отмечены премией итальянских критиков и журналистов «Серебряная лента» за сценарий.

В конце 1950-х Мауро сблизился с Пьером Паоло Пазолини. Хотя у них были общие интересы — Болоньини, как и Пазолини, был гомосексуален, — в творчестве их многое разделяло: Болоньини — скрупулёзный эстет, Пазолини — пророк сырого реализма и шока (более открытый Пазолини никогда не скрывал своей гомосексуальности, более сдержанный Болоньини никогда не распространялся о своей личной жизни). Возможно по этой причине, каждый из них благотворно воздействовал на другого в творческом плане, что и вылилось в их совместных работах. Правда их первая совместная работа была неудавшейся. Как говорится — первый блин комом. Это был фильм «Мариза-кокетка» (1957), попытка сделать звездой итальянскую старлетку Марису Алласио, эдакую итальянскую Джейн Мэнсфилд, секс-символ молодого поколения итальянцев 1950-х. Пьер Паоло Пазолини был одним из авторов сценария и автором сюжета, как и на последующих их совместных работах. Второй фильм «Молодые мужья» (1958) стал более удачным их проектом. Но потребовался ещё год для того, чтобы содружество Болоньини и Пазолини чествовали под бурные аплодисменты. Их фильм «Бурная ночь» (1959) имел огромный успех, как на фестивальных орбитах, так и в среде критиков, получив очередную «Серебряную ленту» за лучший оригинальный сценарий. Неоднократно фильм цитировался и кинематографистами. «Бурная ночь» в значительной степени повлияла на вышедший годом позже шедевр Феллини «Сладкая жизнь» (1960), хотя это мало кто признаёт сегодня. Или например сцена в ресторане, которую спустя четверть века почти дословно скопирует Серджо Леоне в своём эпическом фильме «Однажды в Америке» (1984). Следующая кинокартина тандема Болоньини-Пазолини «Красавчик Антонио» (1960) с участием Марчелло Мастроянни и Клаудии Кардинале также весьма успешна и будет отмечена Главным призом МКФ в Локарно. Вместе они сделают в дальнейшем ещё один фильм «Глупый день» (1960, сценарий Пазолини по роману Альберто Моравиа) и пути их разойдутся только лишь по той причине, что Пазолини дебютирует в 1961 году в режиссуре (фильм «Аккатоне») и свои последующие сценарии будет воплощать на экране самостоятельно.

Мауро Болоньини снял в 1962 году один из наиболее значительных своих фильмов — тонкую психологическую драму «Дряхлость» (по раннему роману знаменитого итальянского писателя Итало Звево, с трудом поддающемуся переводу на язык кино, премия МКФ в Сан-Себастьяне за режиссуру).

В дальнейшем режиссёр проявил себя как вдумчивый и тонкий мастер экранизаций произведений итальянской литературы: «Ла Виачча» (1961, по роману М. Пратези, с участием Жана-Поля Бельмондо и Клаудии Кардинале), «Агостино» (1962, по роману Альберто Моравиа), «Прекрасный ноябрь» (1967, по Э. Патти), «Абсолютное естество» (1969, по Г. Паризе), «По древним ступеням» (1975, по М. Тобино, премия МКФ в Локарно), «Наследство Феррамонти» (1976, по Г. К. Келли). Экранизировал также французских авторов: «Мадемуазель де Мопен» (1965, по роману Теофиля Готье, премия МКФ в Сан-Себастьяне за режиссуру), «Бубу» (1970, по Ш. Л. Филиппу).

Одним из наиболее полемичных фильмов режиссёра является «Либера, любовь моя» (1975, с участием Клаудии Кардинале), антифашистская картина о женщине, которой предстоит вынести годы лишения в период правления Муссолини.

Будучи близок к левым кругам итальянской интеллигенции, не мог остаться в стороне и экранизировал соцреалистический роман Васко Пратолини «Метелло» (1969, премия «Давид» Донателло, премия «Золотой Глобус» лучшему иностранному фильму в США, номинация на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля) о зарождении рабочего движения в Италии. Этот фильм был показан в рамках VII Московского международного кинофестиваля, затем успешно прошёл в прокате СССР. Советский критик Г. Д. Богемский писал, что картина представляет собой — «широкое полотно народной жизни начала нашего века, носящее многие специфически итальянские черты. Фильм, как и роман, лиричен, проникнут духом своеобразного народничества — наивного и сентиментального. Необычна для фильма на „рабочую“ тему сама его стилистика: фильм очень живописен, краски его нежны и мягки».

Демонстрировался в советском кинопрокате и фильм «Подлинная история дамы с камелиями» (1980, экранизация романа Александра Дюма-сына с Изабель Юппер в главной роли). Последним поставленным фильмом режиссёра стала эротическая драма «Мужья и любовники» (1991).

Карьера в театре 
В 1960-е годы режиссёр проявил интерес и к театру, поставив ряд пьес и опер на итальянской сцене. Его дебют в театральной режиссуре состоялся в 1964 году постановкой оперы Джузеппе Верди «Эрнани» в театре «Массимо» в Палермо (тенор — Марио дель Монако), в том же году поставил в Римском оперном театре «Тоску» Джакомо Пуччини и многие другие. В 1972 году в миланской «Ла Скале» им была поставлена опера «Норма» Винченцо Беллини и в 1975 году он ту же постановку осуществит на сцене Большого театра в Москве. Затем будут постановки «Аиды» Джузеппе Верди в театре «Ла Фениче» в Венеции (1978), «Мальчик-с-пальчик» Ханса Вернера Хенце в Poliziano opera в Монтепульчано (1995) и др. Болоньини поставил также ряд драматических спектаклей различных авторов, таких как Эдуардо Де Филиппо, Луиджи Пиранделло, Вильям Шекспир, Гарольд Пинтер, Юджин О'Нил и др.

Мауро Болоньини ушёл из жизни в 2001 году в возрасте 78 лет, за два года до этого получив Специальную премию «Давид» Донателло за творческую карьеру.

Фильмография

Примечания

Ссылки

Литература 
 «Режиссёрская энциклопедия. Кино Европы», Сост. М. М. Черненко; Отв. ред. Г. Н. Компаниченко, (статья о Мауро Болоньини), Науч.-исслед. ин-т киноискусства.-М.: Материк, 2002, ISBN 5-85646-077-4
 

Умершие в Риме
Лауреаты премии «Серебряная раковина» лучшему режиссёру
Выпускники Флорентийского университета